Ду́керы, или хохлатые антилопы (лат. Cephalophinae, или Cephalophini) — подсемейство или триба парнокопытных млекопитающих из семейства полорогих, обитающих в Африке к югу от Сахары.

Это пугливые и неуловимые мелкие существа, предпочитающие труднодоступные места; чаще всего — лесные обитатели. Их название произошло от слова «водолаз» на языке африкаанс: из-за способности быстро прятаться, прыгая в воду, или в заросли кустарника. Их рост от 15 до 50 см, масса от 5 до 30 кг, некоторые особи имеют рожки до 10 см длиной. Дукеры очень прыгучи. С арочной формой туловища и передними ногами более короткими, чем задние ноги, они хорошо пробираются через чащи. Поедают подножный корм, семена и плоды. Дополняют свой рацион испражнениями других животных, насекомыми, падалью и мелкими позвоночными, такими как грызуны или маленькие птицы. Часто следуют за скоплениями птиц или стаями обезьян, чтобы подбирать фрукты и семена, которые те роняют. Некоторые из них ведут ночной образ жизни, днём скрываясь в чаще. В подлеске они прокладывают свои регулярные тропы, маскируясь высокой травой или кустарником. Защищаясь, они способны убить мелких хищников.

Подтверждены случаи поражения геморрагической лихорадкой Эбола.

Филогения и систематика 
Традиционно выделяют три рода дукеров: ,  и . Поскольку лесные дукеры в широком смысле (Cephalophus s. l.) являются парафилетической группой по отношению к кустарниковому дукеру (Sylvicapra grimmia), в 2022 году Ева Берманн и соавторы перенесли ряд видов лесных дукеров в самостоятельные роды: Cephalophorus, Cephalophula  и Leucocephalophus.

Кладограмма согласно молекулярно-генетическому анализу Берманн и соавторов (2022):

Представители Cephalophus s. l. отмечены зелёным фоном.

База данных Американскго общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 21 вид и 6 родов дукеров.
{{Начало скрытого блока
 |Заголовок = Подсемейство Cephalophinae / Триба Cephalophini |Фон_заголовка = #D2B48C
}}

 Примечания 

 Ссылки 

 Colyn M. et al''. 2010: Discovery of a new duiker species (Bovidae: Cephalophinae) from the Dahomey Gap, West Africa. Zootaxa,  2637: 1-30. Preview 
 Дукеры   // Энциклопедия «Кругосвет».

Полорогие
Млекопитающие Африки